Dżabal Ghazlani – góra w Egipcie, na Półwyspie Synaj w muhafazie Synaj Południowy. Mierzy 1041 m n.p.m. Położona jest ok. 23 km. na południowy zachód od miejscowości Taba, przy drodze nr 35 (Szarm el-Szejk – Taba), na czerwonomorskim wybrzeżu Zatoki Akaba.

Szczyty Synaju
Synaj Południowy